Гильом VII Молодой (; ок. 1130 — ) — граф Оверни с 1145 года. Был лишен большей части владений своим дядей Гильомом VIII. Родоначальник династии дофинов Оверни.

Биография 
В 1145 году Гильом Молодой наследовал отцу - Роберту III. В 1147 г. он вместе с королём отправился в Третий крестовый поход. Воспользовавшись отсутствием племянника, который воевал в Святой Земле, власть в Оверни захватил брат покойного графа Роберта III Гильом Старый. 

Однако несколько городов отказались повиноваться узурпатору и после возвращения Гильома Молодого признали его своим законным правителем.

В 1155 году было заключено соглашение, согласно которому дядя признал власть племянника в синьориях Рошфор-Монтань, Понжибо, Эрман, Сен-Жермен-Ламброн, Шампеи, Водабль, и в Монферране, который стал столицей этого нового феодального княжества. Гильом Младший называл себя графом Оверни (Willelmus comes Arverniae) и графом дю Пюи.

В 1167 году Гильом Молодой принес оммаж английскому королю Генриху Плантагенету, который был также герцогом Аквитании. Его дядя Гильом Старый принес оммаж французскому королю Людовику VII.

Семья 
Гильом Молодой был женат (1150) на Маркизе д’Альбон, сестре дофина Вьеннского Гига V. Их сын Роберт IV Дофин (ум. 1234) стал первым дофином Оверни.

Ещё трое детей: Ассалида (муж - Беро IV, сеньор де Меркёр); Белисенда (муж - Эракль, виконт де Полиньяк); Гильом (упом. в мае 1201).

Дофины Оверни 
Гильом Молодой считается родоначальником династии дофинов Оверни:
<div style="margin: 0 2em 0 2em; border: 1px solid #c0c0c0; padding: 0.5em">

{{Arbre généalogique| MDA |-|v|-| GUI | | | | | | ONC | | | | | | |MDA=Marquise d'Albon|GUI=Гильом VII Молодой, граф Оверни по праву наследования,|ONC=Графы Оверни}}

</div>

 Литература 
 A.-G. Manry, Histoire d’Auvergne.
 Père Anselme, d’après du Bouchet, Tables de l’origine des comtes héréditaires d’Auvergne''.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/AUVERGNE.htm#GuillaumeVIIAuvergnedied1169B

графы Оверни
правители Европы XII века
Дофины Оверни
Участники Второго крестового похода